Nakhitchevan peut désigner :
 le Nakhitchevan, une république autonome d'Azerbaïdjan.
 Nakhitchevan, la capitale du Nakhitchevan.
 Nakhitchevan Tepe, une ancienne ville du Nakhitchevan.
 Araz Nakhitchevan, un ancien club de football.
 le Khanat de Nakhitchevan, ancien khanat.
 République socialiste soviétique autonome du Nakhitchevan, une ancienne république soviétique 
 Nakhitchevan-sur-le-Don, une ville de Russie.